Andilly – Charente Marittima
 Andilly – Meurthe e Mosella
 Andilly – Alta Savoia
 Andilly – Val-d'Oise